Гран-при Великобритании 1989 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 16 июля 1989 года.

На старте Никола Ларини едва не сбил президента FIA, FISA и FFSA Жан-Мари Балестра, когда тот перебегал через стартовую прямую.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:12,017

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании